Кубок Індонезії з футболу 2018—2019 — 7-й розіграш кубкового футбольного турніру в Індонезії. Титул володаря кубка вперше здобув ПСМ Макасар.

Календар

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|15/20 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|16/20 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|17/21 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|18/22 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|19/24 лютого 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|24 квітня/4 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|26 квітня/5 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|27 квітня/3 травня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|19/27 червня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|29 червня/6 липня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|30 червня/7 липня 2019

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|21 липня/6 серпня 2019

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Індонезії на rsssf 
 Кубок Індонезії на soccerway 

2018—2019
Індонезія
Індонезія
2018 в Індонезії
2019 в Індонезії